Катастрофа Cessna 208 в Мвали — авиационная катастрофа, произошедшая 26 февраля 2022 года. Самолёт Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании AB Aviation выполнял рейс Y61103 по маршруту Морони—Мвали, но по неопределённым причинам рухнул в Индийский океан примерно в 2,5 км от аэропорта назначения. Погибли все находившиеся на борту 14 человек.

Самолёт 
Разбившимся самолётом был Cessna 208B Grand Caravan с бортовым номером 5H-MZA, первый полёт которого состоялся в 1995 году. Он был оснащён одним турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-114.

Экипаж и пассажиры 
Согласно некоторым данным, находившиеся на борту 2 пилота и 12 пассажиров являлись гражданами следующих стран:

Хронология событий

Катастрофа 
Рейс 1103 вылетел из международного аэропорта имени принца Саида Ибрагима в 11:55, а последний контакт самолётом был в 12:30, примерно в 2,5 км (1,6 миль) от аэропорта Мвали Бандар-эс-Эслам. Обломки самолёта были обнаружены в Индийском океане.

Поисковые работы 
В ходе поисковых работ было найдено несколько обломков самолёта, но тела пассажиров и экипажа найти не удалось.

Примерно через 24 часа после катастрофы в море была обнаружена еще одна часть обломков, а через несколько дней было найдено тело, которое не удалось идентифицировать.

Реакция

Расследование

Примечания